

Троїцька сільська рада — сільське поселення, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Троїцька сільська рада — сільське поселення, Благоварський район, Башкортостан
 Троїцька сільська рада — сільське поселення, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Троїцька сільська рада — сільське поселення, Троїцький район, Алтайський край
 Троїцька сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Троїцька сільська рада — сільське поселення, Усть-Пристанський район, Алтайський край

Троїцька сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Троїцька сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Троїцька сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Троїцька сільська рада — колишня сільська рада, Івано-Франківська область, Снятинський район
 Троїцька сільська рада — колишня сільська рада, Луганська область, Попаснянський район
 Троїцька сільська рада — колишня сільська рада, Миколаївська область, Новоодеський район
 Троїцька сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Любашівський район
 Троїцька сільська рада — колишня сільська рада, Полтавська область, Глобинський район
 Троїцька сільська рада — колишня сільська рада, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Троїцька сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Біляївський район